ПЖД:

 ПЖД — Приволжская железная дорога.
 ПЖД — Приднепровская железная дорога.
 ПЖД — Приднестровская железная дорога.

См. также 
 
 Сокол-ПЖД
 ПЖДП